Le scotch fancy est une variété de canari d'origine écossaise particulièrement appréciée par les éleveurs .

Origine 

Le canari vient des îles du même nom. Après sa domestication au , différentes variétés sont apparues. Dans le cas du scotch fancy, il est écossais.

Description 

C'est une variété de grande taille (environ ), .

Notes et références

Lien externe 
 

Oiseau de compagnie